Le stade Ortelli est un stade de football situé dans le complexe sportif d'entraînement de l'AS Monaco FC à La Turbie.

Il est utilisé par l’équipe réserve de l’AS Monaco Football Club pour les matchs de CFA.

Il porte ce nom en référence à l’ancienne carrière de pierres exploitée par la société Ortelli qui se trouvait à cet endroit jadis.

Ortelli
Équipement sportif dans les Alpes-Maritimes
Ortelli
La Turbie